Чиньяво́рык ():

 Чиньяворык — посёлок в Республике Коми.
 Чиньяворык — сельское поселение в Республике Коми.
 Чиньяворык — река в Республике Коми.
 Чиньяворык — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги.